Uit de kast komen of een coming-out, als queer voor je geaardheid uitkomen
 Coming Out (film), een Oost-Duitse film uit 1989 over dit proces
 I'm Coming Out, een nummer van de Amerikaanse zangeres Diana Ross